De los Santos kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nunatak De los Santos,

Mexiko 

 De los Santos, Mexiko, ort, Tabasco, Cárdenas, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar